Mazzariol ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Muraro (* 1975), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Giuseppe Mazzariol (1922–1989), italienischer Kunsthistoriker